Вся королевская рать (фильм, 1949) — художественный фильм (США)
 Вся королевская рать (фильм, 1958) — телевизионный художественный фильм (США)
 Вся королевская рать (фильм, 1971) — трёхсерийный телевизионный художественный фильм (СССР)
 Вся королевская рать (фильм, 1999) — телевизионный художественный фильм (Великобритания-США) 
 Вся королевская рать (фильм, 2006) — художественный фильм (Германия-США)

Роберт Пенн Уоррен